Galileo puede referirse a:

 Un habitante de Galilea (Israel), y por antonomasia, Jesucristo («el Galileo»);
 Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano (1564-1642), partícipe fundamental de la revolución científica;

Ciencia 
 la paradoja de Galileo, referente a los conjuntos infinitos;
 la transformación de Galileo, aplicable a las coordenadas de un cuerpo en movimiento;
 la unidad de aceleración galileo, del sistema cegesimal;
 la sonda espacial Galileo, enviada por la NASA al planeta Júpiter y sus lunas;
 el Sistema de navegación Galileo, competidor europeo del sistema estadounidense GPS.

Lugares 
 El Telescopio Nazionale Galileo, situado en las Islas Canarias;
 el aeropuerto Galileo Galilei, en Pisa, Italia;
 el Planetario Galileo Galilei, en la Ciudad de Buenos Aires;
 la Universidad Galileo de Guatemala;
 la sala Galileo Galilei, situada en Madrid;

Obras 
 la obra de teatro La vida de Galileo (1939), de Bertolt Brecht;
 la película Galileo (1969), dirigida por Liliana Cavani;

Otros 
 el episodio «Galileo», de la serie de televisión El ala oeste;
 «Galileo», pseudónimo del historietista español Rafael Ramos Morales.
 Galileo, canción de Queen.